BL est un sigle pouvant signifier :
 Brasserie Licorne, brasserie alsacienne installée à Saverne,
 British Library, la bibliothèque nationale du Royaume-Uni,
 Brissonneau et Lotz, un ancien constructeur ferroviaire français intégré au groupe Alstom,
 Boy's Love ou yaoi, un type d'œuvre ayant pour sujet l'amour homosexuel masculin au Japon,
 Backlink, lien hypertexte pointant vers une page web,
 Classe préparatoire littéraire voie BL, appelée aussi classe préparatoire lettres et sciences sociales,
 Black List ou liste noire, ce type de liste contient des enregistrements à ne pas prendre en compte, à bloquer ou à supprimer,
 Bon de livraison, document administratif récapitulant une commande.
 Balingen, chef-lieu du Zollernalb, un arrondissement (« Landkreis ») du Bade-Wurtemberg en Allemagne
Bêta Lecteur·rice ou Bêta Lecture

BL est un code pouvant signifier :
 Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codets de pays et territoires),
 BL, Bolivie (liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 Bâle-Campagne, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d’un pays),
 Boulogne-sur-Mer, selon la liste des quartiers maritimes,
  (anciennement),
 .

B-L est un code pouvant signifier :
 B-L, la différence entre le nombre baryonique et le nombre leptonique en physique,
 .

Le BL 1020 est un antipsychotique.

Code
Code de canton suisse